Tiana steht für:

 Tiana (Barcelona), Stadt in der katalanischen Provinz Barcelona
 Tiana (Sardinien), Ort in der sardischen Provinz Nuoro
 Tiana, Zeichentrickfigur in Küss den Frosch (2009)

Siehe auch:
 Tyana, antike Stadt in der Türkei